Der Name Doucy bezeichnet:

 eine Gemeinde im französischen Département Savoie, siehe Doucy-en-Bauges
 eine Ortschaft im französischen Département Savoie, siehe Doucy (Tarentaise)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Charvonnex im französischen Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Habère-Poche im französischen Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Menthonnex-sous-Clermont im französischen Département Haute-Savoie